Городи́ще () — село, центр Городищенского сельского совета Березновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3934 человека. Почтовый индекс — 34607. Телефонный код — 3653. Код КОАТУУ — 5620483601.

Местный совет 
34607, Ровненская обл., Березновский р-н, с. Городище, ул. Независимости, 130.

Ссылки 
 Городище на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Березновского района